Bundesliga 1970/1971 był to 8. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 15 sierpnia 1970 roku, a zakończył się 5 czerwca 1971. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obroniła Borussia Mönchengladbach, dla której był to drugi tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Lothar Kobluhn, który strzelił 24 bramki.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki spotkań

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1970 w piłce nożnej
1971 w piłce nożnej
1970 w Niemczech
1971 w Niemczech